Jean Robin peut désigner :
 Jean Robin (1550-1629), botaniste français ;
 Jean Joseph Robin (1769-1837) avocat et homme politique français, maire de La Branche-du-Pont-de-Saint-Maur ;
 Jean Robin (1921-2004), footballeur français ;
 Jean Robin (1946-), écrivain et essayiste français ; domaine ésotérisme, paranormal, sociétés secrètes ;
 Jean Robin (1978-), journaliste, essayiste et éditeur français.